Long Xuyên (An Giang)
 Long Xuyên (Bình Giang)
 Long Xuyên (Hanoi)
 Long Xuyên (Kinh Môn)
 Long Xuyên (provincie)